Stilbocarpa robusta är en araliaväxtart som först beskrevs av Thomas Kirk, och fick sitt nu gällande namn av Leonard C. Cockayne. Stilbocarpa robusta ingår i släktet Stilbocarpa och familjen araliaväxter. Inga underarter finns listade.

Källor 

Araliaväxter
robusta